Bloqueamento é um termo técnico relacionado a Central de Atendimento Telefônico.

Termo usado quando a chamada elefônica não pode ser completada em função de falha na central de comutação ou na rede de transmissão.  Chamadas bloqueadas são diferentes das chamadas que não são completadas em função da linha ocupada.  A "classificaçãodos serviços" é um metríca do bloqueamento. Varia quase 0 (melhor, mas representa um sistema mais caro, sem bloqueio de chamadas), 1 (a pior hipotese, quase 100% das chamadas bloqueadas). A classificação de serviços é descrita com P.0X (onde X é  o percentual de chamadas bloqueadas, por exemplo P.05 em que cinco representa 5% de bloqueamentos).

Telefonia
Central de atendimento telefônico